Zeichnung (von althochdeutsch zeicheunga „Kennzeichnung“) steht für:

 Zeichnung (Kunst), eine Zeichnung als Bild, Freihandzeichnung
 Vektorgrafik, eine an Punkten und Strichzügen orientierte Darstellungsform der Computertechnik
 Technische Zeichnung, Konstruktionszeichnung, als Vorlage zur Fertigung 
 Bauzeichnung als Vorlage bei der Errichtung von Bauwerken und Gebäuden 
 Zeichnung (Architektur), Architektenzeichnung oder Entwurfszeichnung, als Entwurf in der Architektur
 Zeichnung (Foto), die Erkennbarkeit von Bilddetails
 Zeichnung (Biologie), die natürliche, in einem bestimmten Muster verteilte Färbung bei Tieren und Pflanzen
 Unterschrift, allgemein die persönliche Bestätigung eines finanziellen Dokuments
 Zeichnung (Wertpapier), das Beantragen von Wertpapieren
 Zeichnen, eine Blutung vor der Geburt, siehe Zeichnungsblutung
 Zeichnen: Jägersprache 
Siehe auch:
 Grafik (Begriffsklärung)
 Bild 
 Illustration